Grasser ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Grasser (1891–1976), deutscher General der Infanterie, Polizeioffizier und Inspekteur des Bundesgrenzschutzes (BGS)
 Carl Grasser (19. – 20. Jh.), österreichischer Waffenfabrikant 
 Erasmus Grasser (um 1450–1518), deutscher Bildhauer und Baumeister
 Franz Grasser (1911–1944), deutscher Fotograf
 Georg Grasser (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Helmut Grasser (* 1961), österreichischer Filmproduzent
 Johann Jacob Grasser (1579–1627), Schweizer Theologe und Polyhistor, kaiserlicher und päpstlicher Hofpfalzgraf
 Karl-Heinz Grasser (* 1969), österreichischer Politiker (FPÖ, parteilos)
 Markus Grasser (* 1972), deutscher Fußballer
 Patrick Grasser (* 1981), deutscher Religionslehrer und Whiskyexperte
 Roland Grasser (* 1941), österreichischer Maler und Grafiker
 Tibor Grasser (* 1970), österreichischer Boogie- und Bluespianist

Grasser ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Brauerei Grasser, Brauerei in Königsfeld-Huppendorf in Bayern 

Siehe auch:
 Erasmus-Grasser-Preis der Stadt München
 Krasser
 Graser